The Shadowgraph Message – film del 1913 diretto da Jess Robbins
 The Shadowgraph Message – film del 1915 diretto da Walter Edwards